Austria:
 Rotenturm an der Pinka – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart

Inne:
 Rotenturm – pałac

Zobacz też:
 Rothenthurm
 Rothenturm